Samut Sakhon (provincie), een provincie in het midden van Thailand.
Amphoe Mueang Samut Sakhon, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het midden van Thailand.
Samut Sakhon (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand.